Sarnowicz:
 Aleksander Sarnowicz (1878, Radom – 1938, Warszawa) – polski malarz
 Jolanta Zajdel-Sarnowicz (* 1941) – polska prawnik, adwokat
 Żarnowiec (województwo pomorskie) (Sarnkow, Sarnowicz, Sarnowitz, Czarnowicz)